La magistratura di San Marco è una squadra di Mezzogiorno del Gioco del Ponte di Pisa.

La magistratura 
Magistrato: Massimo Cioli
Insegna: Il leone alato simbolo dell'evangelista Marco, con la zampa destra appoggiata ad un libro con la dicitura Pax tibi Marce
Colori: Bianco e oro
Motto: Forte Pisa alle prove
Cotte: Gialle 
Targoni: Gialli e Bianchi con il leone alato dell'impresa
Confini della magistratura: Quartieri di S. Marco e di S. Giusto

Collegamenti esterni 
 
 

Gioco del Ponte